Thicker Than Blood (en français  Au-delà de l'amour) est un téléfilm américain réalisé par Judson Klinger et sorti en 1994.

Synopsis

Distribution 
 Peter Strauss : Larry McLinden
 Rachel Ticotin : Diane
  : Marie

Notes et références

Liens externes 
 

Téléfilm diffusé en 1994
Téléfilm de CBS